Recently () — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз записанный и выпущенный в 1987 году. Альбом был записан после 8-летнего затишья в написании нового материала и издан на лейбле Gold Castle Records.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал, гитара
 Abraham Laboriel — бас-гитара, гитаррон
 Alex Acuña — ударные, перкуссия
 John Robinson — ударные, перкуссия (2)
 Caleb Quaye, Fred Tackett, Paul Jackson Jr. — гитара
 Cesar Cancino, John Hobbs, Laythan Armor — клавишные
 Tony Wilkins — орган Хаммонда
 Laythan Armor — фортепиано

Ссылки 
 Recently на официальном сайте
 Recently на discogs.com

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Gold Castle Records